Hohlt ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hohlt (1928–1960), deutscher Künstler und Keramiker
 Görge Hohlt (geboren 1930), deutscher Gefäßkeramiker
 Otto Hohlt (1889–1960), deutscher Bildhauer, Keramiker und Lithograf 
 Ricci Hohlt (* 1945), deutsche Schauspielerin und Sängerin